Lesche steht für:

 in der Architektur der Antike einen Versammlungsraum (), siehe Lesche (Architektur)
 die Lesche von Mühlheim, ein in Wetzlar und seiner Umgegend begütertes Adelsgeschlecht
 deutscher Name der Gemeinde Leština u Zábřeha im Olomoucký kraj in Tschechien

Personen:

 Dieter Lesche, RTL-Chefredakteur 1988 bis 1994
 Friedrich Lesche (1863–1933), deutscher sozialdemokratischer Politiker
 Günter Lesche (* 1932), deutscher Konzertsänger (Bariton)
 Verné Lesche (1917–2002), finnische Eisschnellläuferin

Siehe auch:
 Lesch